"Action" () é o segundo single do álbum Transform, lançado pela banda de rock alternativo Powerman 5000 em 2003. A canção conseguiu apenas moderado sucesso na parada musical de genêro rock, entrando no Top 30 Mainstream Rock Tracks. A canção foi incluida no jogo NASCAR Thunder 2004.

Faixas

Posições nas paradas musicais 

Singles de 2003
Singles de Powerman 5000